Daytona bezeichnet:

 die Stadt Daytona Beach in Florida
 die Rennstrecke Daytona International Speedway in Daytona Beach
 das Monster Energy NASCAR Cup Series-Rennen Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway
 das 24-Stunden-Rennen von Daytona auf dem Daytona International Speedway
 den ehemaligen Daytona Beach Road Course
 den Codenamen des Betriebssystems Microsoft Windows NT 3.5
 Rolex Daytona, eine nach Daytona Beach benannte Rennfahreruhr der Marke Rolex
 Daytona (Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automarke
 ein Motorradmodell von Triumph, siehe Triumph Daytona 675
 ein Markenname für Motorradstiefel der Berta Frey & Söhne oHG daytona Schuhfabrik

im NRHP gelistete Objekte:
 Daytona Beach Bandshell and Oceanfront Park Complex, in Daytona Beach, Florida, ID-Nr. 99000159
 Daytona Beach Surfside Historic District, in Daytona Beach, Florida, ID-Nr. 96000851